Hauch steht für:
 eine schwache Luftbewegung; bei Sprachlauten: siehe Aspiration (Phonetik)

 Hauch (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht

Hauch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Hauch (1708–1782), dänischer General der Infanterie und Oberkriegssekretär
 Carsten Hauch (1790–1872), dänischer Dichter und Physiker
 Frederik von Hauch (1754–1839), dänischer Generalpostdirektor
 Gabriella Hauch (* 1959), österreichische Historikerin für Geschichte der Neuzeit/Frauen- und Geschlechtergeschichte
 Hans-Jürgen Hauch (* 1959), deutscher Fechter und Fechttrainer
 Margret Hauch (* 1950), deutsche Politikerin (GAL/Frauenfraktion) und Psychologin, MdHB
 Michael Hauch (* 1957), deutscher Kinderarzt und Fachautor
 Regine Hauch (* 1956), deutsche Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin

Siehe auch:

 Hauchung (Theologie)
 Pneuma
 Haugh